Фона́ция в фонетике — использование гортани для порождения звука, который позже модифицируется в ходе артикуляционных движений речевого тракта.

Традиционно считалось, что источником звука (то есть инструментом фонации) является только гортань, однако в последние годы появились работы, описывающие типы фонаций в других областях речевого тракта.

Звонкость 

Звук, при производстве которого воздух, проходя из лёгких через голосовые связки, заставляет их вибрировать, называется звонким. При этом образуется один основной тон и ещё несколько гармоник. Частота основного тона индивидуальна и зависит от строения гортани. В процессе фонации её можно изменять, регулируя скорость прохождения воздуха через гортань и степень сближения голосовых связок. Изменения самой частоты основного тона вызывают различные тональные явления; изменения в способе колебания голосовых связок приводят к появлению различных регистровых противопоставлений. Регистровые противопоставления также могут называться фонациями.

Если голосовые связки не напряжены и разведены достаточно далеко, они не вибрируют и не вызывают периодических колебаний в сигнале; звуки, произносимые таким образом, называются глухими (это могут быть как согласные, так и гласные).

Фонация и состояние гортани 

В традиционном понимании фонация рассматривается как функция от напряжения и положения голосовых связок. Иногда описывались и более сложные процессы, но до недавних пор понятия «состояние гортани» и «фонация» рассматривались практически как синонимы.

Если голосовые связки полностью расслаблены, а черпаловидные хрящи максимально разведены, не препятствуя прохождению воздуха, связки не колеблются. Такая фонация приводит к появлению глухих звуков (чаще всего это шумные). Если связки, напротив, полностью сведены, то при их размыкании производится звук, известный как гортанная смычка. Между этими крайностями существует одно положение, в котором связки вибрируют с максимальной амплитудой: такая фонация называется (модальным) голосом и участвует в образовании звонких звуков. Однако в языках мира используются и другие положения голосовой щели. Эти типы можно представить на таблице (от максимально открытого до максимально закрытого глоттиса). В русской традиции часто используются также английские термины.

Примечания

Литература 

 Кодзасов, С. В., Кривнова, О. Ф., Общая фонетика. : РГГУ, 2001